L'édition 2017 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Jo-Wilfried Tsonga remporte l'épreuve en simple, Andrés Molteni et Adil Shamasdin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Belge Steve Darcis, de l'Espagnol Marcel Granollers et du Français Nicolas Mahut. Ils sont respectivement remplacés par Tennys Sandgren, Quentin Halys et Renzo Olivo.

Pendant le tournoi

En simple 
Nick Kyrgios, tête de série 4 et , est battu dès son entrée en lice par Nicolás Kicker, , (6-2, 4-6, 2-6).

Juan Martín del Potro, tête de série 6 et , connaît le même sort au , sèchement éliminé par Gastão Elias, , (6-7, 4-6).

En double 
En double, Benoît Paire et son frère Thomas, qui n'a aucune expérience sur le circuit principal, font sensation en écartant au  tour Purav Raja et Divij Sharan, spécialistes de la discipline et  au classement à la Race. Les deux Français frôlent un second exploit en 1/4 de finale face à Oliver Marach et Mate Pavić, s'inclinant 13 à 11 dans le super tie-break.

Lauréats 
Jo-Wilfried Tsonga remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Tomáš Berdych. Il s'agit de son  de l'année, et du  de sa carrière sur terre battue.

En double, Andrés Molteni et Adil Shamasdin décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Marcus Daniell et Marcelo Demoliner. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

Lyon
ATP 2017
Tennis en France en 2017
Tennis en mai 2017